Educazione siberiana, romanzo di Nicolai Lilin;
Educazione siberiana, film diretto da Gabriele Salvatores, tratto dal romanzo.